Deze lijst geeft een overzicht van de circa 290 etsen die aan Rembrandt van Rijn worden toegeschreven. Het aantal "staten" slaat op de verschillende versies die ervan bestaan.

In de kolom "Bartsch" staat het volgnummer dat de Oostenrijkse kunsthistoricus Adam Bartsch aan elke ets heeft gegeven. Door op het vakje boven aan deze kolom te klikken, worden de etsen (grotendeels) gesorteerd naar onderwerp (zelfportretten, bijbelse voorstellingen, landschappen enzovoorts). Klikken op het vakje "Datering" resulteert in een chronologische lijst.

Er zijn aparte lijsten voor de schilderijen en de tekeningen:

Lijst van schilderijen van Rembrandt van Rijn
Lijst van tekeningen van Rembrandt van Rijn

Verantwoording

Bronnen 
  (1991): Het Rembrandthuis. De prenten, tekeningen en schilderijen, Zwolle, Waanders
 Online catalogus van het Rijksmuseum Amsterdam

Andere publicaties 
 Jan Six (1920): Rembrandt's etswerk, 3 delen, Utrecht: A. Oosthoek

Oeuvrelijst naar schilder
 Ets
Ets
Etsen